Fontiveros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fontiveros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Fontiveros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar